Rata persoanelor educate din Mali este mică, mai mult de jumătate din populație este analfabetă. Totuși există universități în Bamako, Tombouctou și alte mari orașe din țară.

Mali
Educație în Africa